Deyen steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Daiano in der Provinz Trient, Italien
 Adelbert von Deyen (1953–2018), deutscher Musiker, Komponist, Maler und Graphiker